Matto kan avse:

 Cibo Matto – en musikgrupp från New York som spelade 1994-2001
 Sergio Matto (1930–), en uruguayansk före detta basketspelare

Se även
 Monte Matto – flera